Флаг Лесного (Московская область) — флаг городского поселения Лесной.
 Флаг Лесного (Свердловская область) — флаг ЗАТО городской округ «город Лесной».